Василь (Васюта) Сахненко — батько Гната Сахновського, засновника роду Сахновських
 Сахненко Володимир Демидович (1930—2008) — художник і кераміст, член Спілки художників СРСР.
 Сахненко Данило (1875—1930) — український кінооператор і кінорежисер, один з піонерів української кінематографії.
 Сахненко Михайло Сидорович (1919—1970) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.